Ме́думи (; ранее , ) — посёлок в Медумской волости в  Латвии, на берегу Медумского озера, находится в 16 км от Даугавпилса на шоссе Даугавпилс — Зарасай (Литва), государственной дороге A13 и европейском маршруте . Население — 570 человек (2015). Посёлок расположен у природного парка «Медумский озёрный край» (Медуму эзерайне, ).

История 
Первое упоминание в документах 1701 год, в 2001 году отмечали 300-летие населённого пункта. До революции 1917 года известное курортное место; так, в 1905 году здесь скрывался от полиции Корней Чуковский. Во время Первой мировой войны (1914—1918) у Медуми шли ожесточённые бои на подступах к Двинску, осенью 1915 года, в окрестностях посёлка проходила линия русско-германского фронта 1915—1918 годов. В 2000 году в 85 годовщину обороны Двинска осенью 1915 года (сентябрь—октябрь) установлен и открыт 29 октября памятный Крест с мемориальной табличкой на обочине шоссе на линии фронта в память солдат и офицеров Русской императорской армии защищавших Двинск осенью 1915 года.

31 октября 2020 года состоялось возложение цветов от общественности, с участием Генерального консула РФ в Даугавпилсе Е. И. Колесникова в 105 годовщину обороны Двинска осенью 1915 года и 20-летие открытия Памятного креста в 2000 году 29 октября

28 ноября 2020 прошло освящение нового креста в замен обветшавшего, новый крест установили накануне 24 ноября, православный священник и старого обряда наставник, присутствовал Генконсул РФ в Даугавпилсе Е. И. Колесников.

В советское время населённый пункт был центром Медумского сельсовета Даугавпилсского района. В селе располагался совхоз «Медуми».

В посёлке располагается волостной совет, имеется средняя школа, специальная школа, старый парк имения, старое кладбище.

В посёлке также расположена моленная Медумской старообрядческой общины, католический костел.

Известные уроженцы 
 Азаревич, Виталий — директор средней школы № 3 в Даугавпилсе, председатель Даугавпилсской городской партии, депутат и заместитель председателя городской думы Даугавпилса;
 Гудзук, Станислав (1925—2001) — директор Рижского молодёжного театра;
 Канале, Вероника (1923—2011) — историк, доцент Латвийского университета, факультета истории и философии, автор учебных пособий по истории Латвийской ССР.
 Семенова Ульяна — латвийская баскетболистка;
 Стиканс, Янис — историк, краевед, директор Медумской средней школы;

Известные жители 
 Аузанс, Андрей (1871-1953) — генерал трех армий РИ, РСФСР, 1 ЛР проживал в Медуми после выхода в отставку, переехал из Риги, 1933-1944, построил местную школу о чем говорит мемориальная доска на здании.

Известные люди, посетившие Медуми 
 Чуковский, Корней Иванович, в 1905 году скрывался от полиции;
 Отто фон Бисмарк, приезжал поохотиться в окрестных лесах.
 Визель, Эмиль Оскарович, художник, действительный член Императорской Академии художеств. Семья Визелей владела дачей на берегу Меддумского озера.

Литература 
 Смильге С. Я прощаю судьбе свои больные ноги [беседа с Ульяной Семёновой, родом из Медуми Даугавпилсского района] // Диена. — 1994. — 12 фев. — С.11 + фото
 Йонане Э. Т. У Медумской волости свой герб [о нём, описание] // Латгалес лайкс. — 2004. — 27 авг. — С.6 + изображение
 Самарин Р. «И все равно я оптимист»[беседа с директором ср. школы № 3, председателем Даугавпилсской городской партии Виталием Азаревичем в преддверии выборов городской Думы 6 июня 2009 года ] // Динабург вести. — 2009. — № 7(19 фев). — С.4—5 + фото

Ссылки 
 Официальный сайт Медумской волости

Примечания 

Населённые пункты Аугшдаугавского края
Населённые пункты Даугавпилсского края
Медумская волость
Волостные центры Латвии